A 2007-es Roland Garros férfi versenyét a spanyol Rafael Nadal nyerte a svájci Roger Federer előtt.

Kiemeltek 

 Roger Federer (döntő)
 '''Rafael Nadal (bajnok) Andy Roddick (első kör)
 Nyikolaj Davigyenko (elődöntő)
 Fernando González (első kör)
 Novak Đoković (elődöntő)
 Ivan Ljubičić (harmadik kör)
 James Blake (első kör)
 Tommy Robredo (negyeddöntő)
 Tomáš Berdych (első kör)
 Richard Gasquet (második kör)
 David Ferrer (harmadik kör)
 Mihail Juzsnij (negyedik kör)
 Lleyton Hewitt (negyedik kör)
 David Nalbandian (negyedik kör)
 Márkosz Pagdatísz ''(negyedik kör)

<li> Juan Carlos Ferrero (harmadik kör)
<li> Juan Ignacio Chela (második kör)
<li> Guillermo Cañas (negyeddöntő)
<li> Jarkko Nieminen (harmadik kör)
<li> Dmitrij Turszunov (második kör)
<li> Marat Szafin (második kör)
<li> Carlos Moyà (negyeddöntő)
<li> Dominik Hrbatý (első kör)
<li> Robin Söderling (első kör)
<li> Agustín Calleri (első kör)
<li> Jürgen Melzer (második kör)
<li> Philipp Kohlschreiber (második kör)
<li> Filippo Volandri (negyedik kör)
<li> Julien Benneteau (első kör)
<li> Florian Mayer (első kör)
<li> Nicolás Almagro (második kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Felső ág

Alsó ág

További információk 

F1